Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1988 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Le tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve Ivan Lendl est battu en quart de finale par Jonas Svensson.
 Mats Wilander s'impose en finale face à Henri Leconte. Il remporte le tournoi pour la troisième fois après ses titres en 1982 et 1985. Il s'agit de son  ATP en simple et de son  du Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 
 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1988
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1988
Tennis en mai 1988
Tennis en juin 1988